Benjamin Vautier ist der Name folgender Personen:

* Benjamin Vautier (1829–1898), auch Benjamin Vautier der Ältere, Schweizer Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Benjamin Vautier (Maler, 1895) (1895–1974), auch Benjamin Vautier der Jüngere, Schweizer Landschafts- und Stilllebenmaler
 Ben Vautier (* 1935), schweizerisch-französischer Künstler der Fluxus-Bewegung